La perdiu dàurica (Perdix dauurica) és una espècie d'ocell de la família dels fasiànids (Phasianidae) que habita estepes i terres de conreu de l'Àsia Central, des del sud de Rússia, Kirguizistan i Kazakhstan, fins a Mongòlia i el nord de la Xina.

Referències 

Perdicins